PMA – substancja psychoaktywna, pochodna fenyloetyloaminy
 Pressurized Mating Adapter – utrzymujące ciśnienie złącze na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 Państwowe Muzeum Archeologiczne
 phpMyAdmin